Ernst Widmer – calciatore svizzero
 Ernst Widmer – compositore svizzero
 Georg Widmer – calciatore svizzero
 Silvan Widmer – calciatore svizzero
 Gianni Widmer – militare italiano
 Eveline Widmer-Schlumpf – politica svizzera
 Urs Widmer – scrittore svizzero